A99 är en motorväg som går som ringled runt München i Tyskland.

Trafikplatser

|}

A099
A099
Listor över avfartsnummer